Marián de la Fuente (Madrid; 1971) es una periodista y presentadora de noticias de origen español.

Admirada por los televidentes de Estados Unidos y América Latina y con  una aclamada trayectoria en el mercado hispano de los EEUU por su trabajo como presentadora y directora desde hace más de 25 años en canales nacionales como CBS, NBC, Telemundo Internacional , Telemundo Network y Veme TV.

Marian de la Fuente es una de las periodistas “hard news”  más respetadas a nivel internacional por su versatilidad y credibilidad en programas de noticias, análisis político, entrevistas y coberturas especiales, en  radio,  televisión o a través de sus libros y conferencias, Marián es para muchos la referente del periodismo con credibilidad. 

Mientras estudiaba periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, de donde es originaria,  se incorporó al informativo “Entre Hoy y Mañana” en Telecinco, un año después pasaría a Antena 3, donde además de presentar noticias, trabajó como reportera y enviada especial a diferentes conflictos bélicos en el planeta. 

En el año 1995  se mudó a la ciudad de Miami para convertirse  en una de las presentadoras de Telenoticias, el primer canal internacional 24 horas de noticias en español formado por la alianza entre Reuters, Antena 3, Artear y Telemundo. Tras la compra de la cadena por parte de CBS y posteriormente NBC -que para entonces se había convertido en Telemundo Internacional- siguió desempeñándose como Senior anchor y Managing Editor, compaginando este trabajo con el de presentadora del noticiero nacional de Telemundo “ Hoy en el Mundo”  junto a Jose Diaz Balart, programa que presentó hasta fines del año 2009 cuando inicia su propio programa de entrevistas “De Buena Fuente con Marian” que durante años ha permanecido en las pantallas nacionales de EE.UU. y Latinoamérica.   

De la mano de Vme Network estuvo encargada de los especiales de noticias de la cadena, de la dirección y presentación de “Desaparecidos” y  “Paginas del New York Times”, primer magazine de noticias en el que el prestigioso diario compartía sus investigaciones y reportajes exclusivos para llevarlos a la pantalla hispana de los EE.UU.. 

En el año 2004 consciente de la penetración de su marca en el mercado hispano, funda ANGELS INTERNATIONAL, su compañía de comunicación y producción.

En coproducción con Plural Enterteinment realizó el documental “El camino de Santiago con Marian", visto en 32 canales en America y España, “Mujeres con Pantalones”,  “Los Kennedy”, la segunda  temporada de “De buena Fuente con Marian”  y “La verdadera historia de Dr. B”.

Bajo su empresa y hasta la actualidad,  ha compaginado su labor en los medios de comunicación, trabajando activamente como consultora en el lanzamiento de nuevos canales y desarrollando alianzas internacionales,  se ha desempeñado como Asesora Comunicacional,  Media Training, Diseño de Mensaje y Manejo de Gabinetes en crisis de numerosas campañas políticas y grupos empresariales.

Marián es además conferencista habitual en la Cumbre Mundial de Comunicación y Marketing Político,  la Conferencia Anual de Comunicación Política y Gobernanza que se celebra en el Miami Dade College y en Universidades, foros políticos y asociaciones periodísticas a nivel mundial.

En sus más de venti cinco años de experiencia, ha entrevistado a la mayoría de líderes políticos  y presidentes de EEUU y América Latina,  ha reportado en directo o como enviada especial, cubierto acontecimientos históricos como los 6 últimos procesos electorales en Estados Unidos, elecciones en América Latina y España, los procesos de paz en Colombia, viajes Papales a Centroamérica, México y Cuba, estuvo presente reportando los atentados del 11 de septiembre del año 2001, los del 11 de marzo del año 2004 en Madrid, las Guerras del Golfo Pérsico, Bosnia, conflicto Palestino-Israelí, la invasión Rusa a Crimea, la visita de Obama a Cuba y centenas de eventos históricos de orden mundial. 

Marián De la Fuente ha sido embajadora del Xacobeo para las Américas junto al actor Marteen Sheen .

Tras su paso durante dos años y medio en Radio Caracol dirigió y presentó a nivel nacional el programa "Café Caracol” con una duración de 3 horas, aceptó tomar las riendas de la Dirección de Comunicaciones de la organización  Miss Universe para el Mercado Hispano durante el certamen celebrado en la Ciudad de El Doral en Miami, donde además colaboró como consultora externa en Comunicaciones. 

En la actualidad y desde inicios del año 2021, presenta y dirige “El Espejo, un programa diario de análisis político y entrevistas en el prime time de America Teve y de regreso a Caracol Radio, presenta y dirige la nueva etapa de “Café Caracol”.

Ha obtenido más de 50 reconocimientos internacionales, es poseedora de dos doctorados Honoris Causa, ganadora de un Emmy y dispone de otras tres nominaciones, es colaboradora habitual de varios medios escritos, como el Huffington Post, el diario ABC o Hispano Post, Marián De La Fuente es además autora de ”El Gigante de los Pies de Barro”, “Quince voces, una causa”, “Los Fantasmas de Afganistán" y en este año 2022 lanzará al mercado su cuarto libro titulado “Código Cattleya”.

Escritores de Madrid
Escritoras de España
Escritores de España del siglo XXI
Presentadores de televisión de España
Alumnos de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid
Españolas del siglo XXI
Nacidos en Madrid